«Как приручить дракона» — полнометражный анимационный фильм производства студии «DreamWorks Animation».
 «Как приручить дракона» — серия из двенадцати книг, написанных английской писательницей Крессидой Коуэлл.
 «Как приручить дракона» — анимационная франшиза студии DreamWorks Animation.

См. также 
 «Как приручить дракона 2» — полнометражный анимационный фильм производства студии DreamWorks Animation.
 «Как приручить дракона 3» — полнометражный анимационный фильм производства студии DreamWorks Animation